Winick est un patronyme porté notamment par :

 Gary Winick (1961-2011), producteur et réalisateur américain ;
 Judd Winick (né en 1970), scénariste de bande dessinée et de comics américain.